Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 180001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 27 grudnia 2002 do 6 lipca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

180001-180100

180101-180200

180201-180300

180301-180400

180401-180500

180501-180600

180601-180700

180701-180800

180801-180900

180901-181000

Przypisy 

Lista planetoid 180001-181000